Алфредо Карам има више значења:

 Алфредо Карам (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алфредо Карам (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику